Safe steht für:
 Tresor, einen Behälter
 Schließfach, insbesondere Bankschließfach
 Safe (1995), britisch-amerikanisches Psychodrama von Todd Haynes (1995)
 Safe – Todsicher (Safe), US-amerikanischer Actionfilm von Boaz Yakin (2012)
 Safe (Fernsehserie), britisch-französische Dramaserie (2018)
 Safe (deutsche Fernsehserie), filmische Erzählungen zu Kinderpsychologie (2022)

Safe ist der Familienname von:
 Olivia Safe (* 1982), britische Sopranistin

Die Abkürzung SAFE steht für:
 SAFE, vier Grundsätze für einen Sicherheitshinweis
 Salzburger AG für Elektrizitätswirtschaft, ehemaliger Energieversorger des Land Salzburg (heute Salzburg AG)
 Schweizerische Agentur für Energieeffizienz, eine Energieagentur in der Schweiz
 Secure Access to Federated E-Justice/E-Government, sichere elektronische Identitäten für Behörden
 Sonographic Algorithm for Fracture Evaluation, eine Algorithmensammlung (Wrist-SAFE, Elbow-SAFE und Shoulder-SAFE) in der Fraktursonografie
 South Africa Far East, Kabelnetz
 Sustainable Architecture for Finance in Europe, Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE in Frankfurt/Main
 Synchronised Armed Forces Europe, ein Konzept der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
 SAFE (Delfinschutz), Kurzbezeichnung des Umweltzeichens Dolphin Safe des Earth Island Institute  für delfinschonende Methoden zum Fang von Thunfisch
 SAFE (Kabelsystem), South Africa – Far East, ein Kabelsystem von Südafrika nach Malaysia
 SAFE (Framework), ein Framework zur Erstellung von interaktiven Webseiten.
 SAFE (Unternehmen), SAFE-Alben Vertriebs-Ges.m.b.H, Unternehmen für Sammelzubehör
 SAFE (Ladenetz), Flächendeckendes Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge, Konsortium des Landes Baden-Württemberg 

Die Abkürzung SAFe steht für:
 Scaled Agile Framework, SAFe, ein Framework für agile Softwareentwicklung

Siehe auch:
 Saffe, Begriffsklärung

SAFE